„Удовиштво Каролине Жашлер” -{(Vdovstvo Karoline Žašler)}- је југословенски и словеначки филм први пут приказан 16. новембра 1976. године. Режирао га је Матјаж Клопчич а сценарио су написали Матјаж Клопчич и Тоне Партљич.

Улоге 

|-
|Милена Зупанчић || Каролина Жашлер
|-
|Миранда Цахарија || Корлова жена
|-
|Марјета Грегорац || Аница 
|-
|Милена Мухич || Филомена 
|-
|Златко Шугман || Прунк 
|-
|Полде Бибич || Жаслер 
|-
|Борис Каваца || Тенор 
|-
|Антон Петје || Корл 
|-
|Даре Улага || Габријел 
|-
|Радко Полич || Хармоникаш
|-
|Даре Валич || Возач
|-
|Борис Кочевар || 
|-
|Макс Фуријан || Лилек 
|-
|Јанез Класинц || 
|-
|Петер Терновшек || 
|-
|Рудо Павалец || 
|-
|Марјан Бачко || Официр 
|-
|Маријан Хинтерегер || Фонза 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Богдана Братуз || 
|-
|Невенка Седлар || 
|-
|Марко Окорн || Лојз 
|-
|Маринка Штерн || 
|-
|Јанез Дебељак || 
|-
|Ренато Волкер || 
|-
|Данило Турк || 
|-
|Јоже Протнер || 
|-
|Залата Родошек || 
|-
|Аленка Павлич || 
|-
|Јанез Коси || 
|-
|Марјан Тробец || 
|-
|Марјан Земљич || 
|-
|Бојан Оберчкал || 
|-
|Милена Година || 
|-
|Милан Марин || 
|}

Спољашње везе 
 
Филмови 1976.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови